Борис Сандлер: Сандлер, Борис Михайлович — авиаконструктор, заместитель директора Саратовского авиационного завода.
 Сандлер, Борис Семёнович (род. 1950) — еврейский писатель и журналист, главный редактор нью-йоркской газеты «Форвертс».